Fotbollsallsvenskan 1944/1945 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 30 juli-12 november 1944 och vårsäsongen spelades 15 april-3 juni 1945.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1944 i Sverige
1945 i Sverige
1944/1945
Fotbollssäsongen 1944/1945